Les svirfneblins sont une race de gnomes des Royaumes oubliés, un monde de campagne pour le jeu de rôle Donjons et Dragons. Il s'agit des gnomes vivant dans l'Ombreterre.

Description physique 

Appelés aussi gnomes des profondeurs, les svirfneblins ressemblent à des gnomes chauves (sauf les femelles) et sans barbe, et à la peau gris claire, voire gris foncé. Leurs corps sont plus gras que leurs cousins de la surface et noueux, recouverts de callosités. Ils ont les yeux noirs. Mesurant à peu près la même taille que leurs cousins de la surface, ils sont cependant plus musclés que ces derniers, et vivent moins longtemps en raison de leur mode de vie difficile.

Culture et religion 

À la différence d'autres races qui se sont installées dans l'Ombreterre à cause de conflits, comme les drows, les svirfneblins y ont été menés par leur dieu Callarduran Doucemains, même s'ils vénèrent aussi Garl Brilledor, qui est à la tête du panthéon gnome, et surtout Segojan Hanteterre. Les gnomes des profondeurs craignent grandement Urdlen.

Ils ont le pouvoir d'écouter la Terre et les pierres, et leurs chamans peuvent invoquer des élémentaux de pierre.

Race traditionnellement d'alignement neutre, les svirfneblins préfèrent éviter de se mêler de ce qu'il se passe hors de leurs cités. Ils sont ainsi connus pour être froids et distant avec les étrangers. Nombre de ces derniers croient notamment que ces gnomes sont aussi maléfiques que les autres spécimens raciaux de l'Ombreterre, tels les drows ou les duergars.

Situation géographique 

Des douzaines de villes et villages svirfneblins sont éparpillés dans toute l'Ombreterre haute, la plupart du temps bien cachés. La plus connue de ces cités était Blingdenpierre, démolie par un violent assaut drow en l'an 1371 du Calendrier des Vaux.

Bibliographie 
Eric L. Boyd, Drizzt Do'Urden's Guide to the Underdark, TSR, 1999, .
Bruce R. Cordell, Gwendolyn F.M. Kestrel, Jeff Quick, Underdark, Wizards of the Coast, 2003, .
Ed Greenwood, Jason Carl, Les Marches d'Argent, Spellbooks, 2003, .
Thomas M. Costa, Matt Forbeck, Eric L. Boyd, James Jacobs, Races de Faerûn, Spellbooks, 2003, .
 

Créature de Donjons et Dragons
Créature des Royaumes oubliés